Cargill peut faire référence à :

 Cargill, entreprise nord-américaine spécialisée dans la fourniture d'ingrédients alimentaires et dans le négoce de matières premières.

Patronyme 

 Ansley Cargill (née en 1982), joueuse de tennis américaine ;
 Jade Cargill (née en 1992), catcheuse américaine d'origine jamaïcaine ;
 Jessica Cargill (née en 1980), karatéka suisse ;
 Karen Cargill (née en 1975), mezzo-soprano lyrique britannique ;
 Patrick Cargill (1918-1996), acteur anglais ;
 Peter Cargill (1964-2005), footballeur jamaïcain ;
 Will Cargill (1844-1905), entrepreneur américain, fondateur de la société Cargill ;
 William Cargill (1864-1945), architecte français ;
  (1784-1860), homme politique néo-zélandais.

Autres 
 Joanna Cargill, personnage de fiction, super-vilaine appartenant à l'univers de Marvel Comics.